Grupa galaktyk M81 – grupa galaktyk znajdująca się w gwiazdozbiorach Wielkiej Niedźwiedzicy i Żyrafy w odległości 12 milionów lat świetlnych od Ziemi.

Jest to jedna z najbliższych grup galaktyk od Grupy Lokalnej. Grupa ta zawiera około 34 galaktyki, w tym 7 dużych np. Galaktyka Bodego (Messier 81) i Galaktyka Cygaro (Messier 82).

Grupa M81 należy do Supergromady w Pannie.

Galaktyki grupy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Grupa M81 w serwisie SEDS 
 

 
Gwiazdozbiór Wielkiej Niedźwiedzicy
Gwiazdozbiór Żyrafy